Das World Women’s Ice Hockey Tournament 1987 war ein Eishockeyturnier für Fraueneishockeynationalmannschaften, das zwischen dem 21. und 26. April 1987 in den kanadischen Städten North York und Mississauga in der Provinz Ontario stattfand. Es war das erste größere Turnier in dieser Form und kann daher als der Vorläufer für die im Jahr 1990 durch die Internationale Eishockey-Föderation IIHF erstmals ausgetragene Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen angesehen werden.

Im Finale besiegte Kanada die Provinz Ontario mit 4:0. Insgesamt nahmen sieben Mannschaften am Turnier teil.

Vorrunde

Finalrunde

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 5

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Abschlussplatzierungen

Weblinks 
 

Eishockeyveranstaltung 1987
Fraueneishockeyturnier
Sportveranstaltung in Ontario